Divina Pastora puede referirse a:

 Divina Pastora (Sergipe), un municipio brasileño
 Divina Pastora (Alicante), un barrio de la ciudad de Alicante, España.
 La Divina Pastora de las Almas, una advocación mariana.
 La Divina Pastora (Barquisimeto), advocación mariana de la Barquisimeto, Venezuela.
 La Capilla de la Divina Pastora, lugar de culto católico en la ciudad de Burgos, España.